Agyeman Dickson (Ghana, 14 september 1985) is een Belgische voetballer. Vanaf 1995 voetbalde hij voor Berchem Sport, tot hij in 1999 overstapte naar Germinal Ekeren, met wie hij dan ook de fusie met Beerschot meemaakte. Met deze club won hij in 2005 de Beker van België. Dickson is een verdedigende middenvelder. Hij wordt qua speelstijl vergeleken met Edgar Davids. Vanaf het seizoen 2007/2008 speelde hij op huurbasis voor FC Eindhoven. In 2013 keerde Dickson terug naar Berchem Sport.

Dickson is de zoon van een Ghanese moeder en een Afro-Amerikaanse vader. Hij werd in Ghana geboren, woonde van zijn vierde tot zijn negende in de Verenigde Staten en verhuisde daarna naar zijn moeder in België.

Statistieken

Agyeman, Dickson